Турнир «Rostelecom Cup 2011» или ИСУ Гран-при Кубок Ростелекома по фигурному катанию на коньках 2011  — шестой, последний, этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2011—2012. Прошёл в Москве с 25 по 27 ноября 2011 года. Организатором турнира является Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке ИСУ.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 

 Предварительные списки участников
 

2011 год в фигурном катании
Cup of Russia 2011
Фигурное катание в сезоне 2011/2012
Ноябрь 2011 года
Спорт в России в 2011 году